Apollonia kan syfta på följande:

 Apollonia (helgon) - ett romerskt-katolskt helgon
 358 Apollonia - en asteroid

Geografi

Bulgarien 

 Sozopol (ort i Bulgarien), Burgas, Obsjtina Sozopol,

Grekland 

 Apollonía, ort, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar